Rhamphorhynchus – genere della famiglia delle Orchidacee (attualmente posto in sinonimia con Aspidogyne)
Rhamphorhynchus – genere di pterosauro vissuto nel Giurassico superiore